

События

Римская империя 
 Император: Нерон (патриций); консулы: Авл Лициний Нерва Силиан (плебей) и Марк Юлий Вестин Аттик (патриций); консулы-суффекты: Публий Пазидиен Фирм, Гай Помпоний Пий и Гай Аниций Цериал (все — плебеи); проконсул: Квинт Юлий Корд (на Кипре).
 Заговор сенаторов, который хотят заменить Нерона Гаем Кальпурнием Пизоном. Заговор раскрыт и подавлен. Нерон вынудил к самоубийству Луция Аннея Сенеку, Аттика Вестина и многих других. Нерон отпраздновал вторые пятилетние игры, где выступал в театре перед римлянами. Нерон убил Поппею.
 Римский философ-стоик Сенека, заподозренный в заговоре против императора, покончил жизнь самоубийством по приказу Нерона.

Китай 
 Взят Хами в Центральной Азии.

Хунну 
 Часть южных князей пытается перейти к северным.

Скончались 

 Санабар Парфянский — мятежный правитель Парфии;
  — первый епископ Безье, святой христианской церкви, казнён;
 Поппея Сабина — императрица-консорт Рима (62—65), жена императора Нерона;
  — наместник Британии в 61—65 годах;
 Гай Кальпурний Пизон — сенатор и руководитель заговора против Нерона. Покончил с собой по приказу принцепса;
  — консул-суффект в 52 году, покончил жизнь самоубийством после смертного приговора;
 Луций Юний Силан Торкват — государственный деятель Империи. Казнён по приказу Нерона;
 Марк Юлий Вестин Аттик — ординарный консул 65 года, казнён по приказу Нерона;
 Юний Анней Галлион — консул-суффект в 56 году, покончил жизнь самоубийством;
 Плавтий Латеран — консул-десигнат текущего года, участник заговора Пизона. Казнён;
  — префект претория, участник заговора Пизона. Казнён;
  — трибун преторианской когорты, казнён как участник заговора Гая Кальпурния Пизона;
 Луций Анней Сенека, философ-стоик, покончил жизнь самоубийством по приказу Нерона;
 Марк Анней Лукан — поэт, покончил жизнь самоубийством после смертного приговора как участник заговора против императора.

См. также

Примечания